Stendel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Stendel (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Eberhard Stendel (1913 – vor 1998), deutscher Jurist, Richter am Bundesfinanzhof
 Ernst Stendel (1879–1951), deutscher Jurist und Politiker (DVP, CDU)